Himself – album di Gilbert O'Sullivan pubblicato nel 1971
 Himself – album di Martial Solal del 1974
 Himself – album comico parlato di Bill Cosby pubblicato nel 1982
 Himself – album di Akinori Nakagawa pubblicato nel 2004

Pagine correlate 
Saved from Himself